Pohár mistrů evropských zemí (European Cup) je každoroční evropská pohárová soutěž v baseballu. Je organizována Evropskou baseballovou konfederací. První ročník se uskutečnil v roce 1963. Od roku 2008 se koná vždy současně na dvou místech, takže jsou každoročně dva vítězové. O pozici nejlepšího baseballového týmu Evropy se poté čtyři nejlepší týmy (první dva celky z obou turnajů) utkávají na turnaji Final Four.

Výsledky

Externí odkazy 
 

Baseballové soutěže